Эрик Каль (; ) — шведский футболист, защитник клуба АИК.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься с четырёх лет в школе стокгольмского АИК. 25 сентября 2019 года впервые попал в заявку основной команды на матч чемпионата Швеции против «Гётеборга», но провёл всю встречу на скамейке запасных. 17 октября подписал профессиональный контракт с клубом, рассчитанный на три года. В следующем сезоне он дебютировал за АИК в Аллсвенскане. 28 июня 2020 года главный тренер команды Рикард Нурлинг выпустил Каля в стартовом составе в домашней игре с Мальмё. Результативными действиями на поле он не отметился и был заменён на 64-й минуте на Расмуса Линдквиста.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте АИК 

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК